

Astronomia
 6478 Gault – asteroide della fascia principale

Persone
 Michael Gault – calciatore nordirlandese
 William C. Gault – scrittore statunitense
 Willie Gault – ex ostacolista, velocista e giocatore di football americano statunitense